Вячеслав Сидоров:
 Сидоров, Вячеслав Валерьевич (род. 1975) — российский хоккеист.
 Сидоров, Вячеслав Степанович (род. 1954) — советский футболист.